Plaats in Indonesië
 Pasirbungur (Cilograng), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Pasirbungur (Purwadadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Pasirbungur, een spoorwegstation in de provincie West-Java